Лиолемусы () — род ящериц из семейства Liolaemidae, содержащий множество видов. Все они являются эндемиками Южной Америки.

Описание 
Большая часть видов ящериц южной части Южной Америки относится в роду лиолемусы. Они сильно различаются по размеру (4,5—10 см) и весу (3—200 грамм).

Распространение 
Лиолемусы встречаются в Андах и прилегающих низинах, от Перу до Огненной Земли на высоте, которая может превышать 4500 метров над уровнем моря.

Питание 
Большинство лиолемусов всеядны, но известны несколько чисто насекомоядных и травоядных видов.

Систематика 
В роде Liolaemus более 200 описанных видов, но истинное их количество может быть примерно вдвое больше. На сегодняшний день это крупнейший род в семействе Liolaemidae, которые ранее считалось подсемейством Liolaeminae в семействе Iguanidae.

По данным сайта Reptile Database, на июль 2020 года в род включают 273 вида:
 Liolaemus abaucan
 Liolaemus abdalai
 Liolaemus absconditus 
 Liolaemus acostai 
 Liolaemus albiceps 
 Liolaemus alticolor 
 Liolaemus andinus 
 Liolaemus annectens 
 Liolaemus anomalus
 Liolaemus antonietae
 Liolaemus antumalguen
 Liolaemus aparicioi 
 Liolaemus arambarensis 
 Liolaemus araucaniensis 
 Liolaemus archeforus 
 Liolaemus atacamensis 
 Liolaemus audituvelatus 
 Liolaemus aureum 
 Liolaemus austromendocinus 
 Liolaemus avilai
 Liolaemus azarai 
 Liolaemus baguali 
 Liolaemus balagueri 
 Liolaemus balerion 
 Liolaemus bellii 
 Liolaemus bibronii 
 Liolaemus bitaeniatus
 Liolaemus boulengeri
 Liolaemus buergeri 
 Liolaemus burmeisteri 
 Liolaemus calchaqui 
 Liolaemus calliston 
 Liolaemus canqueli
 Liolaemus caparensis
 Liolaemus capillitas 
 Liolaemus carlosgarini 
 Liolaemus casamiquelai 
 Liolaemus cazianiae 
 Liolaemus chacabucoense 
 Liolaemus chacoensis 
 Liolaemus chaltin 
 Liolaemus chavin 
 Liolaemus chehuachekenk 
 Liolaemus chiliensis 
 Liolaemus chillanensis 
 Liolaemus chiribaya 
 Liolaemus chlorostictus 
 Liolaemus chungara
 Liolaemus cinereus 
 Liolaemus coeruleus
 Liolaemus confusus 
 Liolaemus constanzae
 Liolaemus crandalli 
 Liolaemus cranwelli 
 Liolaemus crepuscularis
 Liolaemus cristiani
 Liolaemus curicensis
 Liolaemus curis 
 Liolaemus cuyanus 
 Liolaemus cuyumhue 
 Liolaemus cyaneinotatus 
 Liolaemus cyanogaster 
 Liolaemus darwinii 
 Liolaemus diaguita
 Liolaemus dicktracyi 
 Liolaemus disjunctus 
 Liolaemus ditadai 
 Liolaemus donosobarrosi 
 Liolaemus dorbignyi
 Liolaemus duellmani 
 Liolaemus dumerili 
 Liolaemus eleodori 
 Liolaemus elongatus 
 Liolaemus erguetae 
 Liolaemus erroneus 
 Liolaemus escarchadosi
 Liolaemus espinozai
 Liolaemus etheridgei 
 Liolaemus evaristoi
 Liolaemus exploratorum 
 Liolaemus fabiani
 Liolaemus famatinae 
 Liolaemus fittkaui 
 Liolaemus fitzgeraldi 
 Liolaemus fitzingerii 
 Liolaemus flavipiceus 
 Liolaemus forsteri 
 Liolaemus foxi 
 Liolaemus frassinettii 
 Liolaemus fuscus 
 Liolaemus gallardoi 
 Liolaemus gardeli 
 Liolaemus goetschi 
 Liolaemus gracielae
 Liolaemus gracilis 
 Liolaemus gravenhorstii 
 Liolaemus griseus 
 Liolaemus grosseorum 
 Liolaemus gununakuna
 Liolaemus hajeki 
 Liolaemus halonastes 
 Liolaemus hatcheri 
 Liolaemus heliodermis 
 Liolaemus hellmichi
 Liolaemus hermannunezi 
 Liolaemus huacahuasicus 
 Liolaemus huayra 
 Liolaemus igneus 
 Liolaemus inacayali 
 Liolaemus incaicus 
 Liolaemus insolitus
 Liolaemus inti 
 Liolaemus irregularis 
 Liolaemus isabelae 
 Liolaemus islugensis 
 Liolaemus jamesi 
 Liolaemus janequeoae 
 Liolaemus josei 
 Liolaemus juanortizi 
 Liolaemus kingii 
 Liolaemus kolengh 
 Liolaemus koslowskyi
 Liolaemus kriegi 
 Liolaemus laurenti 
 Liolaemus lavillai
 Liolaemus leftrarui 
 Liolaemus lemniscatus 
 Liolaemus lentus 
 Liolaemus leopardinus 
 Liolaemus lineomaculatus 
 Liolaemus loboi 
 Liolaemus lonquimayensis
 Liolaemus lopezi 
 Liolaemus lorenzmuelleri
 Liolaemus lutzae
 Liolaemus magellanicus
 Liolaemus maldonadae 
 Liolaemus mapuche 
 Liolaemus martorii 
 Liolaemus melaniceps 
 Liolaemus melanogaster 
 Liolaemus melanopleurus
 Liolaemus melanops 
 Liolaemus meraxes
 Liolaemus millcayac 
 Liolaemus molinai
 Liolaemus montanezi 
 Liolaemus montanus 
 Liolaemus monticola 
 Liolaemus moradoensis 
 Liolaemus morandae 
 Liolaemus morenoi 
 Liolaemus multicolor 
 Liolaemus multimaculatus
 Liolaemus nazca 
 Liolaemus neuquensis
 Liolaemus nigriceps
 Liolaemus nigrocoeruleus
 Liolaemus nigromaculatus 
 Liolaemus nigroviridis
 Liolaemus nitidus 
 Liolaemus normae 
 Liolaemus occipitalis 
 Liolaemus olongasta 
 Liolaemus omorfi 
 Liolaemus orientalis 
 Liolaemus orko 
 Liolaemus ornatus
 Liolaemus ortizii 
 Liolaemus pacha 
 Liolaemus pachacutec
 Liolaemus pachecoi 
 Liolaemus pagaburoi 
 Liolaemus pantherinus
 Liolaemus parthenos 
 Liolaemus parvus 
 Liolaemus patriciaiturrae 
 Liolaemus paulinae
 Liolaemus petrophilus
 Liolaemus pictus 
 Liolaemus pipanaco 
 Liolaemus platei
 Liolaemus pleopholis 
 Liolaemus poconchilensis
 Liolaemus poecilochromus 
 Liolaemus polystictus 
 Liolaemus porosus
 Liolaemus pseudoanomalus 
 Liolaemus pseudolemniscatus
 Liolaemus puelche 
 Liolaemus pulcherrimus 
 Liolaemus puna 
 Liolaemus punmahuida 
 Liolaemus puritamensis 
 Liolaemus purul 
 Liolaemus pyriphlogos 
 Liolaemus qalaywa
 Liolaemus quilmes 
 Liolaemus quinterosi 
 Liolaemus rabinoi
 Liolaemus ramirezae
 Liolaemus riodamas
 Liolaemus riojanus
 Liolaemus robertmertensi 
 Liolaemus robertoi 
 Liolaemus robustus 
 Liolaemus rosenmanni 
 Liolaemus rothi 
 Liolaemus ruibali 
 Liolaemus sagei 
 Liolaemus salinicola
 Liolaemus sanjuanensis
 Liolaemus sarmientoi 
 Liolaemus saxatilis
 Liolaemus scapularis 
 Liolaemus schmidti 
 Liolaemus schroederi 
 Liolaemus scolaroi 
 Liolaemus scorialis
 Liolaemus scrocchii 
 Liolaemus senguer 
 Liolaemus septentrionalis 
 Liolaemus shehuen 
 Liolaemus shitan 
 Liolaemus signifer 
 Liolaemus silvai
 Liolaemus silvanae 
 Liolaemus sitesi 
 Liolaemus smaug 
 Liolaemus somuncurae 
 Liolaemus stolzmanni 
 Liolaemus tacnae
 Liolaemus tacora 
 Liolaemus tajzara
 Liolaemus talampaya
 Liolaemus tandiliensis 
 Liolaemus tari 
 Liolaemus tehuelche
 Liolaemus telsen
 Liolaemus tenuis 
 Liolaemus thermarum
 Liolaemus thomasi 
 Liolaemus tirantii 
 Liolaemus tolhuaca
 Liolaemus torresi
 Liolaemus tregenzai 
 Liolaemus tristis 
 Liolaemus tromen 
 Liolaemus tulkas 
 Liolaemus ubaghsi 
 Liolaemus umbrifer 
 Liolaemus uniformis 
 Liolaemus uptoni 
 Liolaemus uspallatensis
 Liolaemus valdesianus 
 Liolaemus vallecurensis 
 Liolaemus variegatus 
 Liolaemus velosoi 
 Liolaemus vhagar 
 Liolaemus victormoralesii 
 Liolaemus villaricensis
 Liolaemus vulcanus
 Liolaemus walkeri 
 Liolaemus wari 
 Liolaemus wiegmannii
 Liolaemus williamsi
 Liolaemus xanthoviridis 
 Liolaemus yalguaraz
 Liolaemus yanalcu 
 Liolaemus yatel 
 Liolaemus zabalai 
 Liolaemus zapallarensis 
 Liolaemus zullyae

Примечания 

Пресмыкающиеся Южной Америки
Liolaemidae